

Patronyme 

 Charles Grignion (1717-1810), dessinateur et graveur britannique ;
 Charles Grignion (1754-1804), peintre britannique, neveu du précédent ;
 Pierre-Clément Grignon (1723-1784), maître de forge, archéologue et collaborateur de l’Encyclopédie ;
 Louis Grignon (1748-1825), général de la Révolution française ;
 Louis Grignon (1830-1891), auteur français ;
 Claude-Henri Grignon (1894-1976), écrivain, journaliste, conférencier et pamphlétaire québécois ;
 Marcel Grignon (1914-1990), caméraman français ;
 Claude Grignon (1936-), sociologue français ;
 Gérard Grignon (1943-), homme politique ;
 Francis Grignon (1944-), homme politique français ;
 René Grignon (1950-2018), cycliste français ;
 René Grignon (1962-), compositeur québécois ;
 Anne Grignon (1977-), femme politique française ;
 Julien Grignon (1986-), musicien français membre de Outside Duo.
 Roch-Sylvestre Grignon de Pouzauges (1775-1799), chef militaire vendéen.

Toponyme

Rivière à Grignon, un affluent du lac Saint-Jean, coulant dans Chambord, MRC Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec.

Grignon, commune française du département de la Côte-d'Or ;
 Grignon, ancienne commune française du département de l'Isère ;
 Grignon, commune française du département de la Savoie ;
 Thiverval-Grignon, commune française du département des Yvelines, constituée sous ce nom en 1952.
 Grignon, hameau constituant, avec le village de Thiverval, la commune de Thiverval-Grignon, dans le département des Yvelines.
 Grignon, ancien hameau du plateau de Longboyau au sud de Paris, absorbé de nos jours par les villes d'Orly et de Thiais.
 Grignon, un spot de surf français situé en Charente-Maritime sur la côte sud à l'ouest de l'Île de Ré.

Autres 
 Grignon d'olive, sous-produit de la production d'huile d'olive, utilisé notamment dans la fabrication du savon de Marseille ;
 Grignon franc, arbre amazonien ;
 Institut national agronomique Paris-Grignon, ancienne grande école française.

Voir aussi 
 Grignoncourt